Kurzendorf ist der Name folgender Orte: 

 Kurzendorf (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Kurzendorf (Colmberg), Ortsteil der Marktes Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kurzendorf (Jade), Ortsteil der Gemeinde Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen